Роковци су насељено мјесто у општини Андријашевци, Република Хрватска.

Историја 
Насеље је у вријеме СФРЈ било у саставу ондашње општине Винковци.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Роковци су имали 2.029 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Роковци је имало 1.955 становника, следећег националног састава:

Извори

Спољашње везе 

 Географске координате: Роковци 

Општина Андријашевци
Срем
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Вуковарско-сремској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској